Lomnice – rzeka w południowych Czechach w dorzeczu Łaby
 Lomnice – gmina w Czechach, w powiecie Bruntál
 Lomnice – gmina w Czechach, w powiecie Bruntál
 Lomnice – wieś i gmina w Czechach, w powiecie Sokolov, w kraju karlowarski
 Lomnice nad Lužnicí – miasto w Czechach, w kraju południowoczeskim
 Lomnice nad Popelkou – miasto w Czechach, w kraju libereckim
 Lomnice u Rýmařova – przystanek kolejowy w Lomnicy
 Lomnice nad Lužnicí – stacja kolejowa w Lomnice nad Lužnicí

Zobacz też
 Bitwa pod Lomnicą
 Łomnica
 Lomnica